Citadel (företag) – en amerikansk multinationell hedgefond
 Citadel (sång) – en låt av Mick Jagger och Keith Richards som lanserades 1967 av The Rolling Stones
 Citadel (TV-serie) – en TV-serie från 2023
 Citadel Miniatures – ett företag ägt av Games Workshop
 The Citadel – ett svenskt hårdrocksband
 The Citadel (film) – en film från 1938 i regi av King Vidor
 The Citadel (skola) – en skola i Charleston, South Carolina